A16 oder A 16 steht für:
 eine Besoldungsgruppe für Beamte des Höheren Dienstes in Deutschland
 den Flugzeugtyp Focke-Wulf A 16

Autobahnen:
 Autobahn 16 in Belgien
 Autobahn A16 in der Schweiz
 Autoestrada A16 in Portugal
 Autoroute A16 in Frankreich
 Autostrada A16 in Italien
 Bundesautobahn 16 in Deutschland (ehemals geplant)
 Rijksweg 16 in den Niederlanden
 A16 in Kasachstan

A16